Кедрина — фамилия, женская форма фамилии Кедрин. Известные носители:
 Кедрина, Анастасия Николаевна  (род. 1992) — российская горнолыжница.
 Кедрина, Зоя Сергеевна (1904—1998) — русский советский критик, литературовед.
 Кедрина, Людмила Владимировна (1961—2015) — российская горнолыжница, мастер спорта СССР международного класса по горным лыжам, десятикратная чемпионка России по горнолыжному спорту.
 Кедрина, Светлана Дмитриевна (род. 1934) — поэт, прозаик, журналист, дочь поэта Д. Б. Кедрина.